

Informatica 
 Worm – (termine della lingua inglese tradotto letteralmente in "verme") nella sicurezza informatica, è una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi
 WORM – memoria informatica scrivibile una sola volta

Persone 
 Lord Worm (1966) – cantante canadese
 Ole Worm (1588-1654) – medico, biologo e filologo danese
 Ronald Worm (1953) – ex calciatore tedesco
 Rutger Worm (1986) – calciatore olandese